Soma (plural somata) eller cellkropp är den större änden av en nervcell, som innehåller cellkärnan. Ordet "soma" kommer från grekiskans σῶμα som betyder "kropp".

Referenser 
Kalat, James W. (2006, 9th ed.) Biological Psychology. Canada. . sida 32.

Noter 

Cellbiologi
Nervsystemet